Skandalhuset kan syfta på:

Skandalhuset, Göteborg - tidigare byggnad vid Stigbergstorget i Göteborg
Skandalhuset, Uppsala – ett stenhus uppfört invid Uppsala universitets huvudbyggnad i Uppsala
Skandalhuset vid Roslagstorg – Stockholm
Skandalhuset (roman) – roman av Ulrik Uhland (pseudonym för Fanny Alving), 1911
Skandalhuset, Södermalm – tidigare benämning på en byggnad på Fiskargatan på Södermalm i Stockholm

Se även
Kaparen, Göteborg